Робертсон (округ, Кентуккі)
 Робертсон (округ, Теннессі)
 Робертсон (округ, Техас)